Saint-Hilaire-du-Bois puede referirse a: 

 Saint-Hilaire-du-Bois, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Hilaire-du-Bois, comuna francesa situada en Gironda.